De Wereldbeker schaatsen 2008/09 - 5000 & 10.000 meter mannen begon op 8 november 2008 in Berlijn en eindigde op 7 maart 2009 in Salt Lake City. Titelverdediger was de Noor Håvard Bøkko die de 2007/08 editie won.

Deze wereldbekercompetitie was tevens het kwalificatietoernooi voor zowel de 5000 meter als de 10.000 meter op de WK afstanden 2009.

2007/08 Eindpodium

Podia

Eindstand